Finkelstein (: פינקלשטיין) je příjmení různých lidí:

 Gila Finkelstein – izraelská politička a poslankyně
 Israel Finkelstein – izraelský archeolog a profesor Telavivské univerzity
 Nat Finkelstein (1933–2009) – americký fotograf
 Norman Finkelstein – americký politolog